Ponza (gemeente), een gemeente in Latina, Lazio, Italië
 Ponza (eiland), een eiland binnen deze gemeente